Hvalfanger har flere betydninger:

 Hvalfanger (skib) – fartøj bygget til hvalfangst
 Hvalfanger (person) – en person der bedriver hvalfangst